Die Champions Hockey League 2014/15 war die erste Austragung des Wettbewerbs, der den höchsten Wettbewerb für Clubmannschaften im europäischen Eishockey darstellt.

Modus 
Die 44 Mannschaften starteten in einer Gruppenphase mit 11 Gruppen a 4 Clubs. Die Mannschaften spielten dabei gegen jeden Gruppengegner ein Heim- und ein Auswärtsspiel.

Die Sieger der Gruppen sowie die fünf besten Zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Dieses sowie Viertel- und Halbfinale wurden als Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Sieger aus den beiden Halbfinalspielen spielten in einem Spiel um den Titel.

Teilnehmer 
An der CHL 2014/15 nahmen 44 Clubs aus 12 Ländern teil. Teilnahmeberechtigt sind die 26 Clubs, die an der CHL-Gesellschaft beteiligt sind (A-Lizenzen), insofern sie in einer der beteiligten Ligen spielten, zwölf weitere sportlich qualifizierte Clubs aus den beteiligten Ligen (B-Lizenzen, Meister und Hauptrundensieger, Nachrücken konnten Finalisten, Halbfinalisten sowie Hauptrundenzweite) sowie sechs Clubs aus fünf weiteren Ligen mit sogenannter Wildcard (C-Lizenz).

Gruppenphase 
Die Gruppenphase fand vom 21. August bis 8. Oktober 2014 statt.

Bei Punktgleichheit entschieden folgende Kriterien über die höhere Platzierung:
Anzahl Punkte im direkten Vergleich
Tordifferenz im direkten Vergleich
Anzahl Tore im direkten Vergleich
endeten die direkten Duelle in der Overtime sowie im Penaltyschießen, war der Sieg nach Overtime entscheidend
endeten die direkten Duelle beide im Penaltyschießen, entschied die höhere Anzahl der Penaltytreffer
Abschneiden in nationaler Liga (2013/14)
CHL Club-Ranking

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe C 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe D 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe E 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe F 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe G 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe H 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe I 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe J 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe K 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Tabelle der Gruppenzweiten 
Die fünf besten Gruppenzweiten wurden nach folgenden Kriterien ermittelt:
Punkte
Tordifferenz
Anzahl Tore
Abschneiden in nationaler Liga (2013/14)
CHL Club-Ranking

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

K.-o.-Phase 
Die Auslosung der kompletten K.-o.-Runde erfolgte am 10. Oktober 2014. Dabei wurden für die Achtelfinals die fünf besten Gruppenzweiten und die drei schwächsten Gruppensieger den acht besten Gruppensiegern zugelost. Letztgenannte genossen dabei im Rückspiel Heimrecht.

Stand eine Partie nach Hin- und Rückspiel unentschieden, wurde die Entscheidung in einer 10-minütigen Overtime herbeigeführt. Fand sich auch in dieser kein Sieger, entschied das Penaltyschießen.

K.-o.-Baum

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 4. November 2014 und die Rückspiele am 11. November 2014 statt.

JYP Jyväskylä (I2) – Skellefteå AIK (J1) 7:8 n. P.

HC Sparta Prag (G1) – Linköping HC (F1) 3:4

TPS Turku (F2) – Lukko Rauma (K1) 5:8

Luleå HF (K2) – EC Red Bull Salzburg (I1) 10:9 n. P.

Genève-Servette HC (C2) – SaiPa Lappeenranta (H1) 4:5 n. P.

Kärpät Oulu (A1) – Vienna Capitals (B1) 6:3

Tappara Tampere (E1) – Frölunda HC Göteborg (C1) 3:9

Fribourg-Gottéron (D1) – HIFK Helsinki (J2) 3:5

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 2. Dezember 2014 und die Rückspiele am 9. Dezember 2014 statt.

Linköping HC (F1) – Skellefteå AIK (J1) 5:6

Lukko Rauma (K1) – Luleå HF (K2) 3:7

SaiPa Lappeenranta (H1) – Kärpät Oulu (A1) 2:5

HIFK Helsinki (J2) – Frölunda HC Göteborg (C1) 5:6

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 13. Januar 2015 und die Rückspiele am 20. Januar 2015 statt.

Skellefteå AIK (J1) – Luleå HF (K2) 4:5

Kärpät Oulu (A1) – Frölunda HC Göteborg (C1) 5:6 n. V.

Finale 
Das Finale fand am 3. Februar 2015 statt. Heimrecht hatte das bis dahin punktbeste Team.

Kader des CHL-Siegers

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Champions Hockey League

Einzelnachweise 

2014
Eishockeysaison 2014/15